Football League One 2004/2005 var den andra säsongen under sitt nuvarande format.

Tabell

Poängtabell

Playoff

Referenser 
 Rsssf.com

2004/2005
Fotbollssäsongen 2004/2005